

Fumetti
 Huck – miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da Rafael Albuquerque

Onomastica
 Huck – nome proprio di persona maschile

Persone
 Fran Huck – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jean-Noël Huck – ex allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Violette Huck – tennista francese